La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion, mis en œuvre pour propager une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements prédéterminés au sein d'un public-cible.

Le mot Propagande peut aussi désigner :
 Propagande, un livre écrit par Edward L. Bernays en 1928 ;
 Propagande, une pièce de théâtre de Stéphane E. Roy.